

Sigles 
CDR est un sigle qui peut signifier :

Politique 
 Coalition pour la défense de la République, parti politique du Rwanda créé en 1992.
 Comité européen des régions, organe consultatif de l'Union européenne.
 Comités de défense de la République (), comités mis en place en 2017 en Catalogne et hors Catalogne, dans un premier temps pour la défense du Référendum, puis de la République catalane.
 Comités de défense de la révolution, organisation cubaine de masse.
 Comités pour la défense de la République, organisations gaullistes.
 Comités pour la défense de la révolution, au Burkina Faso.
 , mouvement politico-militaire issu du Front de libération nationale du Tchad dirigé par son fondateur  , puis par Acheikh ibn Oumar après la mort de celui-ci en 1982.
 Conseil du développement et de la reconstruction, organisme interministériel du Liban créé en 1977.

Autres 
Code de la route
 Call detail record, en français : statistiques d'appel, ticket consignant les informations concernant un appel téléphonique en vue notamment de le facturer.
 Champ de distorsion de la réalité.
 CD-R, Compact Disc Recordable, en français : disque compact enregistrable.
 Complementarity determining regions.
 Connaissance du rail, revue ferroviaire française.
 Consortium de réalisation, structure chargée de gérer le passif du Crédit lyonnais après la quasi-faillite de la banque en 1993.
 Common Data Representation, un format de sérialisation de données.
 Compte de résultat.

Code 
CDR est un code qui peut signifier :
 Aéroport municipal de Chadron à Chadron, au Nebraska (États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références 

Sigle de 3 caractères